RCC est un sigle français signifiant :
 Réserve citoyenne cyberdéfense
 Racing Club Chalonnais, club de rugby à XV français
 Régiment de Chars de Combat, abréviation militaire française
Renouvellement Charismatique Catholique, mouvement catholique apparu aux États-Unis dans les années 1960
 Peugeot 206 RCC, un modèle d'automobile
 Rugby club Châteaurenard, club de rugby à XV français
Rupture conventionnelle collective : accord collectif relatif au droit du travail en France

RCC est un sigle anglais signifiant :
 Racial Character Class, classe archétypale des personnages dans certains systèmes de jeux de rôle
 Reinforced Carbon-Carbon, matériau composite servant notamment de bouclier thermique aux navettes spatiales
 Récurrent Cascade Correlation, type de réseau de neurones
 Rescue Coordination Center, centre de coordination des opérations de sauvetage maritime ou aéronautique
  Roller-compacted concrete (voir  :en:Roller-compacted concrete) : matériaux de construction utilisés notamment pour les Barrages-poids
 Royal College of Curepipe, un monument de la ville de Curepipe, à Maurice
 Rugby Club Caracas, équipe de rugby vénézuélienne

RCC est un code signifiant :
 GB-RCC : le district anglais de Redcar and Cleveland du comté de Yorkshire du Nord, dans la norme ISO 3166-2:GB

Code